Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 32001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 4 września 1951 do 17 września 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

32001-32100

32101-32200

32201-32300

32301-32400

32401-32500

32501-32600

32601-32700

32701-32800

32801-32900

32901-33000

Przypisy 

Lista planetoid 032001-033000